San Benito kan syfta på:

Argentina 

 San Benito (ort i Argentina), Entre Ríos,

Bolivia 

 San Benito (ort i Bolivia), Cochabamba,

Colombia 

 San Benito (kommun), Santander,

Ekvatorialguinea 

 Mbini (ort i Ekvatorialguinea), Litoral,

Filippinerna 

 San Benito, Filippinerna, ort och kommun, Caraga, Province of Surigao del Norte,

Guatemala 

 Municipio de San Benito, kommun, 
 San Benito (kommunhuvudort), Petén, Municipio de San Benito,

Mexiko 

 San Benito, Juan Rodríguez Clara, 
 Puerto Madero, Mexiko, Chiapas, Tapachula, 
 San Benito, Chicontepec, 
 San Benito, San Luis Potosí, 
 San Benito, Baja California Sur, 
 San Benito, Chiapas, Escuintla, 
 San Benito (dammbyggnad), Durango, Hidalgo,